Emmanuel Foulon (1871-1945) – arciere belga
Jérôme Foulon (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
Joseph-Alfred Foulon (1823-1893) – cardinale e arcivescovo cattolico francese
Roger Foulon (1923-2008) – scrittore belga
Daam Foulon (1999) - calciatore belga